Toto je seznam obcí v departementu Lot-et-Garonne ve Francii, jichž je celkem 319:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Lot-et-Garonne